Wittelsbachergruft bezeichnet mehrere Grablegen des Geschlechts der Wittelsbacher:

 Grablege in der Kirche St. Michael zu München, siehe St. Michael (München)#Grablege der Wittelsbacher
 Grablege in der Münchner Theatinerkirche (Hofkirche St. Kajetan zu München), siehe Theatinerkirche (München)#Grablege der Wittelsbacher
 ehemalige Grablege in der Frauenkirche in München, siehe Frauenkirche (München)#Krypta
 Grablege in der Pfarrkirche St. Quirinus, siehe Kloster Tegernsee
 Grablege im Karmeliterkloster Heidelberg, siehe Karmeliterkloster Heidelberg#Grablege
 Grablege der Linie Pfalz-Neuburg in St. Andreas (Düsseldorf)

Siehe auch:
 Wittelsbach#Bestattungsorte
 Fürstengruft